Августа Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзька (1633—1701) — донька першого герцога Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзького Філіпа та німецької принцеси Софії Ядвіґи Саксен-Лауенбурзької, дружина герцога Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Аугустенбурзького Ернста Гюнтера.
 Августа Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзька (1844—1932) — донька третього герцога Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбурзького Фрідріха та принцеси цу Шаумбург-Ліппе Адельгейди, дружина прусського контр-адмірала Вільгельма Гессен-Філіпсталь-Бархфельдського.